Посо () — испанская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Посо, Диего (род. 1978) — аргентинский футболист.
 Посо, Николас (род. 2005) — гибралтарский футболист.
 Посо, Пабло (род. 1973) — чилийский футбольный арбитр.
 Посо, Хосе Анхель (род. 1996) — испанский футболист, нападающий.
 Посо, Чано (1915—1948) — кубинский джазовый музыкант, певец, композитор.
 Альдама Посо, Ямиле (род. 1972) — легкоатлетка.

Топоним 
 Посо (озеро) — озеро.
 Посо — город в Индонезии.
 Посо — средневековое индонезийское государство в центральной части Сулавеси.
 Посо — округ в Индонезии.

См. также 
 Посио